Риг — многозначный термин.

 Риг — термин в компьютерной анимации.
 Риг — в фото- и видеосъёмке разновидность штатива.
 Риг — бог в скандинавской мифологии.

См. также 
 Ригг